Мелікішвілі (; русифіковане — Ме́ліков) — грузинський та вірменський дворянський рід. Відомі представники:

 Мелікішвілі Георгій Олександрович () — грузинський історик.
 Леван Мелікішвілі () — грузинський військовик.
 Петре Мелікішвілі () — грузинський хімік, перший ректор Тбіліського університету.

Грузинська шляхта‎
Вірменська шляхта‎
Російські дворянські родини